Skoki do wody na XXXI Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro rozegrano w dniach 7–19 sierpnia 2016. Areną zmagań był obiekt Centro Aquático Maria Lenk.

Kwalifikacje 
 Sposób kwalifikacji
 zawody indywidualne:
 12 najlepszych zawodników i zawodniczek z mistrzostw świata 2015 (w każdej konkurencji)
 5 najlepszych zawodników i zawodniczek z mistrzostw kontynentów
 18 półfinalistów i półfinalistek Pucharu Świata 2016
 zawody synchroniczne:
 3 najlepsze zespoły z mistrzostw świata 2015
 4 najlepsze zespoły z Pucharu Świata 2016
 gospodarze – Brazylia

Rezultaty

Kobiety

Mężczyźni

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Skoki do wody na stronie igrzysk olimpijskich

Przypisy 

Skoki do wody na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016